Storöretjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storöretjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Storöretjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Storöretjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 715545-147360), sjö i Strömsunds kommun,  (4,44 ha)
Storöretjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716493-142589), sjö i Strömsunds kommun,  (3,69 ha)
Storöretjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Storöretjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (7,37 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn